Termin Fosfatidilinozitol bisfosfat se može odnositi na.

 Fosfatidilinozitol 3,4-bisfosfat
 Fosfatidilinozitol 3,5-bisfosfat
 Fosfatidilinozitol 4,5-bisfosfat